Antonín (i accent aigu) est un prénom tchèque (variante du nom latin Antonius).
Antonín Dvořák
Antonín Kinský
Antonín Sova
Antonín Puč
Antonín Panenka
Antonín Mrkos

Voir aussi 
 .